Nautilus, in greco antico, significa sia nave sia marinaio. Essa assume vari significati:

Biologia 
 Nautilus – mollusco

Editoria 
 Nautilus autoproduzioni – collettivo e casa editrice torinese
 Nautilus – rivista statunitense del movimento New Thought

Informatica 
 Nautilus – il file manager ufficiale dell'ambiente desktop GNOME

Letteratura 
 Nautilus – il sottomarino immaginato da Jules Verne in Ventimila leghe sotto i mari

Marina 
  – il primo sottomarino funzionante, inventato nel 1800 da Robert Fulton
  – sommergibile della Regia Marina appartenente alla classe Tritone
  – sommergibile classe Nautilus della Regia Marina
  – sommergibile classe Saphir della Marine nationale
 Sei navi della marina degli Stati Uniti sono state chiamate USS Nautilus – incluso lo , il primo sottomarino a propulsione nucleare

Organizzazioni 
 Nautilus – agenzia di pattugliamento anti-immigrazione dell'agenzia Frontex

Orologi 
 Nautilus – collezione di orologi da uomo della manifattura Patek Philippe

Televisione 
 Nautilus - programma televisivo di Rai Scuola

Videogiochi 
 Nautilus – campione giocabile nel videogioco League of Legends